Лю Цзя () — китайское имя. Известные носители:

 Лю Цзя (1916—2001) — китайский драматург и режиссёр, вице-президент Академии искусств Народно-освободительной армии Китая.
 Лю Цзя (род. 1960) — китайская киноактриса.
 Лю Цзя (род. 1982) — австрийская спортсменка (настольный теннис) китайского происхождения.

См. также 
 Люй Цзя